Ву́лиця Чка́лова — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР

Вулиця Чкалова — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Іллінцях. 
 Вулиця Чкалова — вулиця у Керчі.
 Вулиця Чкалова — вулиця у Києві.
 Вулиця Чкалова — вулиця у Конотопі.
 Вулиця Чкалова — вулиця у Луганську.
 Вулиця Чкалова — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Чкалова — вулиця у Феодосії.
 Вулиця Чкалова — вулиця у Харкові.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Ужгороді.

 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Довженка у місті Арциз
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Софіївська у місті Балта
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Сікорського у Бахмачі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Успенська у місті Березівка.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Володимира Іванціва у місті Біла Церква.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Павлівська у місті Білопілля.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Любівська у місті Богодухів.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Бориспіль.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Віталія Королюка у Боярці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Броварської Сотні у Броварах.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Доброти у місті Васильків.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Скіфська у місті Ватутіне.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Симона Петлюри  у Вінниці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Правди у Врадіївці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Миколи Мозгового у Волочиську.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Городищі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Червоної калини у місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Святослава Хороброго у Дніпрі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Щасливої у місті Дунаївці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Олени Теліги у Житомирі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Заводське.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Квіткова у місті Заставна.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Ставкова у місті Знам'янка.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Привільнянської вулиці у Золотому.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Староцерковної вулиці у Іванкові Київської області.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Ізюм.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у Ізяславі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Торф'яників у Ірдині.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Швидченка у Ічні.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Ремісничої вулиці у Камені-Каширському.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Фестивальна у місті Кам'янське.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Юрія Горліса-Горського у Кам'янці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Ківерці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Києві.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Василя Стуса у Кодимі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у місті Козятин.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Привокзальна у місті Конотоп.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у місті Коростень.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Цукрової Ярослава Мудрого у місті Коростишів.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Цукрової у місті Красилів.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Сержанта Мельничука у місті Кременчук.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Петра Веропотвеляна у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба у Крижополі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Рушникова у місті Кролевець.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Березової вулиці у Кураховому.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Захисників України у місті Лебедин.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Семінарської у смт. Лиманське.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Олега Стучала у Лисянці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Захисників України у місті Лубни
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба у Луцьку.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Річкова у місті Маневичі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Марганець.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Іллі Рєпіна у місті Мерефа.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Івана Орлая у місті Ніжин.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Верхня у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Геровї УПА у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Северина Наливайка у місті Носівка.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Великої Арнаутської вулиці у Одесі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Холодноярської вулиці у Олександрії.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Задорожня у місті Павлоград.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Поташнянської у місті Перечин.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці  Георгія Ткаченка у місті Переяслав.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Весняної вулиці у Піщанці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Олександра Оксанченка у місті Пирятин.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Сікорського у місті Подільськ.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Бортницької вулиці у Полонному.
 Вулиця Чкалова — колишня назва Троїцької вулиці у Радомишлі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Цибулівська у місті Решетилівка.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Свободи у місті Рожище.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Сяберський шлях у смт. Романів.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Георгіївська у місті Ромни.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Небесної сотні у місті Сарни.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Захисників України у Славуті.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Затишна у місті Сновськ.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба у Сокирянах.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Івана Кожедуба у Старокостянтинові.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Світанкова у місті Сторожинець.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Тальне.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Ігоря Андріїшина у Тульчині.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Георгія Гонгадзе у Хмельницькому.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Бочанова у Хотині.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Чорних Запорожців у місті Фастів.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Калинової у смт. Чемерівці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Татинецької у Черкасах.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Чернівці.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Павла Тетері у Чигирині.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Володимира Мономаха у Шполі.
 Вулиця Чкалова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у Яготині.

Вулиця Чкалова — вулиця в Гатчині.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Ішимбаї.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Красноярську.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Липецьку.
 У Москві:
 Вулиця Чкалова (Ліанозово)
 Вулиця Чкалова (Толстопальцево)
 Вулиця Чкалова — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Орлі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Оренбурзі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Пензі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Пермі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Сиктивкарі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Тюмені.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Уфі.
 Вулиця Чкалова — вулиця в Ярославлі.
 Вулиця Чкалова — колишня (у 1939–1992 роках) назва вулиці Земляний Вал у Москві.

Вулиця Чкалова — вулиця в Мінську.

Вулиця Чкалова — вулиця в Алма-Аті.

Вулиці, названі на честь людей